est le titre de deux chansons japonaises, dont la plus connue, écrite par Tokiko Iwatani et composée par Hiroshi Miyagawa pour le duo The Peanuts, a été reprise de nombreuses fois.

Chanson de The Peanuts

Furimukanaide est une chanson du duo The Peanuts sortie en single en 1962.
Furimukanaide est une reprise par le duo Candies parue en 1977 sur son album Candy Label.
Furimukanaide est une reprise par le groupe Juicy Fruits parue en 1981 sur son album Pajama Date.
Furimukanaide est une reprise par Harumi Inoue sortie en single en 1991.
Furimukanaide est une reprise par Wink sortie en single en 1992.
Furimukanaide est une reprise par  sortie en single en 1997.
Furimukanaide est une reprise par le duo W parue en 2005 en face B de son single Koi no Fuga.

Chanson homonyme

Furimukanaide est une chanson homonyme du groupe Kome Kome Club sortie en single en 2009.